Karusellen kan syfta på

 Karusellen (sång) – även känd som Jungfru skär
 Karusellen (radioprogram) – även TV-program – lett av Lennart Hyland.
 Karusellen (film) – en svensk film från 1923 i regi av Dimitri Buchowetzki
 Karusellen går – en svensk komedifilm från 1940
 Karusellen i fjällen – en svensk komedifilm från 1955